Boville peut désigner:

 Henri Boville, syndicaliste et homme politique français ;
 Boville Ernica, commune italienne de la province de Frosinone, dans la région Latium, en Italie centrale ;